Kemnat ist der Ortsname von

 Kemnat (Burtenbach), Ortsteil des Marktes Burtenbach, Landkreis Günzburg, Bayern
 Kemnat (Kaufbeuren), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kaufbeuren, Bayern
 Kemnat (Ostfildern), Ortsteil der Stadt Ostfildern, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Kemnat (Schiltberg), Ortsteil der Gemeinde Schiltberg, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Kemnat (Steinhausen an der Rottum), Ortsteil der Gemeinde Steinhausen an der Rottum, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

 Cheminot, Gemeinde im Département Moselle in Frankreich, Name Kemnat von 1915 bis 1918

Kemnat ist der Familienname folgender Personen:

 Matthias von Kemnat (eigentlich Matthias Widmann; ~1430–1476), deutscher Geschichtsschreiber und Frühhumanist

Siehe auch:
 Kemnath (Begriffsklärung)
 Kemnaten
 Kemnathen
 Kemmathen
 Burg Kemnat, ehemalige Burg Kemnat war der Sitz der mittelalterlichen Herrschaft Großkemnat